Hymna Kolumbie je píseň „Himno Nacional de la República de Colombia“ () známá též jako "¡Oh gloria inmarcesible!". Hudbu složil Oreste Sindici a text napsal bývalý kolumbijský prezident Rafael Núñez. Hymna byla oficiálně přijata příslušným zákonem v roce 1920.

Oficiální text

Odkazy

Související články 
 Kolumbijská vlajka
 Státní znak Kolumbie
 Dějiny Kolumbie

Externí odkazy 
 

Kolumbie
Hymna